The Football League 1909–10 var den 22. sæson af The Football League og dermed også det 22. engelske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af 40 hold fordelt på to divisioner med 20 hold. I hver division spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle.

First Division blev vundet af Aston Villa FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for sjette gang. Klubbens fem første titler blev vundet i sæsonerne 1893-94, 1895-96, 1896-97, 1898-99 og 1899-1900.

Resultater

First Division 

Divisionen bestod af 20 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). De to lavest placerede hold ved sæsonens afslutning rykkede ned i Second Division.

Second Division 

Sæsonen 1909-10 var den 18. i Second Division, som bestod af 20 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). De to bedst placerede hold rykkede op i First Division, mens de tre lavest placerede hold måtte søge genvalg til ligaen.

Af de tre lavest placerede hold blev to genvalgt til den efterfølgende sæson, mens Grimsby Town FC ikke opnåede genvalg. Det betød, at der skulle vælges et nyt hold, og valget faldt på Huddersfield Town FC, som dermed blev valgt ind i The Football League for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1909-10 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1909
Fodbold i 1910